Kő-hegy, egy budaörsi hegy.
 Kő-hegy, egy mogyorósbányai hegy.
 Kő-hegy, egy szentendrei hegy.
 Kő-hegy, egy tatabányai hegy.
 Kő-hegy, egy ürömi hegy.